Shiomi ist der Familienname folgender Personen:

 Ayano Shiomi (* 1999), japanische Leichtathletin
 Maki Shiomi (* 2000), japanische Tischtennisspielerin
 Mieko Shiomi (* 1938), japanische Fluxuskünstlerin und Komponistin

Shiomi steht zudem für:
 Shiomi-dake, 塩見岳, ein Berg im japanischen Akaishi-Gebirge